Se også 568 (tal)

Begivenheder 
 Langobarderne erobrer Italien.

Født

Dødsfald 

 

68
Artikler om enkelte år